Cheiromoniliophora är ett släkte av svampar. Cheiromoniliophora ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cheiromoniliophora